L'Île d'amour peut designer
 le titre de plusieurs films :
 L'Île d'amour, film muet français réalisé par Berthe Dagmar et Jean Durand, sorti en 1928 ; 
 L'Île d'amour, film français réalisé par Maurice Cam, sorti en 1944 ;
 le Parc de l'Île d'amour à Meylan